Бодайбо́ — город (с 1903) в России, административный центр Бодайбинского района Иркутской области. Центр Бодайбинского муниципального образования.
Город расположен на правом берегу Витима у впадения в него реки Бодайбо в 1 095 км к северо-востоку от Иркутска.

Этимология 

Существует две версии происхождения названия города. Согласно народной этимологии, поставив отвод (отведя и зарегистрировав участок), старатель молился, чтобы было золото («Подай, Бог»), что потом исказилось до «Бодайбо». Согласно другой, научной версии, с эвенкийского языка Бодайбо переводится как «это место».

История 
Бодайбо основан в 1863 году как приисковая Бодайбинская резиденция, обслуживающая прииски, находящиеся в бассейне р. Бодайбо (Благовещенский, Иннокентьевский, Ивановский и др.), когда годом ранее поисковая партия иркутского купца Михаила Сибирякова обнаружила в бассейне реки Бодайбо золотоносную россыпь.  года в Петербурге по ходатайству жителей Бодайбинской резиденции Николай II подписал указ о присвоении посёлку Бодайбинские резиденции статуса города.

 С 1895 по 1967 годы Бодайбо был отправной станцией узкоколейной Бодайбинской железной дороги.
 В 1912 году в районе Бодайбо произошёл массовый расстрел забастовки на приисках.
 В 1915 году национализация хозяйственной деятельности на приисках была полностью парализована, район оказался отрезанным от снабжающих центров, и как результат, добыча золота к 1921 г. сократилась в десятки раз и не превышала 2,5 % дореволюционного уровня.
 В 1925 году правительство СССР заключает концессионный договор с английской компанией «Лена Голдфилдс лимитед», которая уже в 1926 г. увеличила золотодобычу до 9,6 т, что составило 58 % дореволюционного уровня.
 В 1925 году статус города был вновь подтверждён.

Климат 
В Бодайбо резко континентальный климат с продолжительной морозной зимой и коротким жарким летом. Летом температура воздуха в Бодайбо может достигать почти 40 °C, что является уникальным случаем для столь высокой широты.

Город Бодайбо приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Экономика 
 Мамаканская ГЭС;
 ОАО «Витимжилстрой»;
 предприятия пищевой промышленности.

Крупнейшие существующие золотодобывающие компании:

 ПАО «Высочайший»;
 ОАО «Лензолото»;
 ЗАО «Артель старателей „Витим“»;
 АО «Полюс Вернинское» (до 2016 — ОАО «Первенец»).

Культура 
В 1980 году в бывшем особняке купца Якова Фризера был открыт Бодайбинский городской краеведческий музей имени В. Ф. Верещагина. Собрание музея насчитывает 12 тысяч предметов, а экспозиция музея знакомит посетителей с историей начального периода в освоении района, событиями 1912 года — Ленском расстреле.

Достопримечательности 

 Паровоз-памятник ГР-352;
 Православный храм Рождества Христова;
 Памятник золотодобытчикам Бодайбинского района;
 Памятник географу П. А. Кропоткину (п. Кропоткин);
 Бюст Героя Советского Союза Евгения Пепеляева
 Мамаканская ГЭС.

Транспорт 
В городе действует аэропорт.

 до ближайшей железнодорожной станции Таксимо на БАМе. С автовокзала города регулярно отправляются автобусы в Таксимо. По настоящее время дорога заканчивается недостроенным мостом через реку Витим. Поэтому автомобильное сообщение с городом носит сезонный характер (летом действует паромная переправа, зимой — ледовая). В 2017 директор ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области Иван Клочихин сообщил, что мост через реку Витим будет построен до 2025 года.

В культуре 
 Бодайбо упоминается в песне Владимира Высоцкого с одноимённым названием: 
 Также Высоцкий упоминает Бодайбинский район в песне «Про речку Вачу и попутчицу Валю».
 В 2005 году при открытии фабрики ОАО «Высочайший» была исполнена песня «На прииск Высочайший», написанная Сергеем Трофимовым в честь этого события. Она получила широкую известность среди старателей и рабочих.

СМИ

Цифровые эфирные каналы 
Весь 21 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: Вести FМ, Радио Маяк, Радио России / ГТРК Иркутск.

Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 51, частота 714 МГц), включает: Первый Канал, Россия 1 / ГТРК Иркутск, Матч ТВ, НТВ, Пятый Канал, Россия К, Россия 24 / ГТРК Иркутск, Карусель, ОТР, ТВЦ.

Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 58, частота 770 МГц), включает: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ-ТВ.
 Обязательные общедоступные региональные телеканалы («21-я кнопка»): телекомпании «АИСТ»
 Обязательные общедоступные муниципальные телеканалы («22-й кнопка»): НТС («Новое Телевидение Сибири»)

FM-радиостанции:

 66,20 УКВ — Радио Маяк (Молчит)
 66,98 УКВ — Радио России / ГТРК Иркутск (Молчит)
 102,0 FM — Бодайбо FМ
 103,4 FM — Пионер FM
 103,8 FM — Авторадио
 104,3 FM — Радио России / ГТРК Иркутск

Примечания

Литература 
 Бройдо С. М. Город на Витиме: Очерк. — Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1959.

Ссылки 

 Официальный сайт

Бодайбо
Населённые пункты Бодайбинского района